Het team boogschieten voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 7 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was het Zuid-Koreaanse team, met een van de drie boogschutters ook op deze Spelen actief: Ki Bo-bae, ook individueel de titelverdedigster. Het verdere deelnemersveld bestond uit nog elf landenteams.

De deelneemsters namen niet eerst deel aan de plaatsingsronde, zoals bij de individuele klasse. De scores die de schutters behaalden bij de individuele plaatsingsronde worden bij elkaar opgeteld, waarbij de som de totaalscore van een land vormde. Vervolgens begon een knock-outfase, waarbij de nummer vijf van de plaatsingslijst het opnam tegen de nummer twaalf, de nummer zes tegen de nummer elf et cetera. De vier beste landen kregen een bye naar de kwartfinale. In elke wedstrijd werden 24 pijlen per team geschoten, 8 per boogschutter. De hoogste som won; bij een gelijkspel werd een extra ronde geschoten, waarbij elke deelneemster één pijl schoot.

Toernooischema

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Vrouwen team